Příjmení Gomola, přechýleně Gomolová, nosí více osob:

Mužský tvar
 František Gomola (* 1954) – slovenský fotbalista
 Jan Gomola (1941–2022) – polský fotbalista
 Ján Gomola (* 1944) – slovenský fotbalista
 Roman Gomola (* 1973) – český bobista a olympionik

Podobná příjmení
 Zdeno Gomolka (* 1936) – slovenský fotbalista a trenér

Související články 
 Homola

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení
Polská příjmení